Op het toernooi van Wimbledon in 1998 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 24 juni tot en met 5 juli 1998.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Gigi Fernández en Natallja Zverava had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Zvereva wist, met Lindsay Davenport aan haar zijde, de finale te bereiken.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Jana Novotná  won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Lindsay Davenport en Natallja Zverava in drie sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Novotná 66.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Els Callens en Française Julie Halard-Decugis bereikten de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Dominique Van Roost en Florencia Labat uit Argentinië waren het vijftiende reekshoofd – zij bereikten de derde ronde, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de als tweede geplaatste Davenport en Zvereva.
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans, als dertiende geplaatst, strandden al in de eerste ronde.

Vijf Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Caroline Vis speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië – dit team was het vijfde reekshoofd en bereikte de derde ronde, waarin Callens en Halard-Decugis te sterk voor hen waren.
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Katrina Adams, als achtste geplaatst, bereikten eveneens de derde ronde – zij verloren van Barclay en Guse.
 Het dertiende reekshoofd, Miriam Oremans en Sabine Appelmans (België), strandde in de eerste ronde.
 Seda Noorlander en de Duitse Kirstin Freye verloren eveneens hun openingspartij.
 Ook Kristie Boogert en Rachel McQuillan uit Australië konden na de eerste ronde huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1998